Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 140.
 Interstate 140 en Caroline du Nord
 Interstate 140 au Tennessee

Voir aussi